

События

Римская империя 
 Император: Тиберий.
 Консулы: Гальба и Луций Корнелий Сулла Феликс.
 Консулы-суффекты: Луций Сальвий Отон и Гай Октавий Ленат.
 Квестор: Калигула.
 Финансовый кризис в Римской империи, характеризуемый падением стоимости земли и увеличении кредитов.
 Брак Калигулы и Юнии Клавдиллы, дочери Марка Силана.
 Авгуром на место Друза и понтификом назначен Калигула.
 Брак Луция Кассия Лонгина и Юлии Друзиллы.
 Брак Марка Виниция и Юлии Ливиллы.

Хань и Хунну 
 Неудачный поход китайских войск на Хунну.

Родились 
 Марция (мать Траяна) — древнеримская аристократка и мать императора Траяна.

Скончались 

 17 октября — Агриппина Старшая, вдова Германика. Умерла в ссылке от голода.
 Гай Азиний Галл — консул Римской империи 8 года до н. э. Умер от голода в тюрьме.
 Друз Юлий Цезарь, сын Германика, один из возможных преемников власти Тиберия. Умер от голода в тюрьме.
 3 апреля, пятница — Иисус Христос (традиционная дата крестной смерти). Другая вероятная дата, поддерживаемая некоторыми исследователями — 7 апреля 30 года.
  — сын и первоначально наследник Ирода I Великого
 Луций Элий Ламия — консул 3 года
 Марк Кокцей Нерва — консул-суффект Римской империи 22 года. Близкий друг и родственник Тиберия дед будущего императора уморил себя голодом, по одной из версий потому, что не мог наблюдать за бедствиями Римской империи.
 Марк Эмилий Лепид — консул Римской империи 6 года
 Мунация Планцина — древнеримская матрона и политическая деятельница, жена Гнея Кальпурния Пизона, консула 7 года до н. э. Покончила жизнь самоубийством.

См. также

Примечания